Publio Quintilio Varo – politico e generale sotto Augusto
 Publio Quintilio Varo – pretore dal 203 a.C. 
 Publio Quintilio Varo il Giovane – nobile, figlio del generale